Orewo, kyrillische Schreibweise Орево, ist der Name folgender Orte in Russland:

 Orewo (Dmitrow) im Rajon Dmitrow, im nördlichen Oblast Moskau
 Orewo (Krasnaja Sarja) im Rajon Krasnaja Sarja im östlichen Oblast Orjol